Чемпіонат світу з пляжного футболу 2001 — сьомий чемпіонат світу з пляжного футболу, який був проведений на пляжі Коста-ду-Сауїпе з 11 по 18 лютого. Це був перший чемпіонат, у якому не перемогла збірна Бразилії, більше того, вона не потрапила у трійку призерів.

Переможцем стала збірна Португалії, яка у фіналі перемогла збірну Франції.

Формат турніру 
Усі команди були розбиті на чотири групи по три збірні у кожній. Дві команди з кожної групи проходили у фазу плей-оф.

Учасники

Груповий турнір

Група A

Група B

Група C

Група D

Чвертьфінали

Півфінали

Матч за 3-тє місце

Фінал

Підсумкова таблиця чемпіонату

Нагороди

Найкращий бомбардир

Найкращий гравець

Найкращий воротар

Посилання 
 Чемпіонат світу 2001 на rsssf 

Спортивні події 2001
2001
2001 у футболі
Міжнародні футбольні змагання у Бразилії